Ахмед Котиев:
 Котиев, Ахмед Макшарипович (1961—2013) — секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия (2011—2013), Герой Российской Федерации.
 Котиев, Ахмед Якубович (род. 1968) — российский боксёр полусредней весовой категории.